Callander kan syfta på:

 Callander (släkt), en svensk släkt
 Callander, Ontario, ort i Kanada
 Callander, Skottland, ort i Skottland, Storbritannien